Herkunftsnachweis steht für:

 Ursprungszeugnis, Warenbegleitpapier für den internationalen Güterverkehr
 Warenverkehrsbescheinigung, Dokument für den internationalen Handelsverkehr

 Herkunftsnachweis (Energiewirtschaft), in Deutschland eine elektronische Bescheinigung der Herkunft von Strom